Tado bzw. Tadó steht für:
 ein Dorf in Togo, siehe Tado (Togo)
 einen in Togo gesprochenen Dialekt, siehe Aja (Sprache)
 eine Stadt in Kolumbien, siehe Tadó